

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Mikułowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Mniszków 
 Mikułowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój 
 Mikułowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Wojciechowice